Sonate pour violon et piano ou Sonate pour piano et violon peut désigner :

Voir aussi